Shartegosuchus est un genre éteint de crocodyliformes, un clade qui comprend les crocodiliens modernes et leurs plus proches parents fossiles.

Une seule espèce est rattachée au genre : Shartegosuchus asperopalatum, décrite par Mikhail B. Efimov en 1988.

Découverte 
L'holotype, référencé PIN 4174/2, est un crâne partiel et déformé avec ses mâchoires appartenant à un individu juvénile. Il provient des dépôts lacustres de la formation géologique de Tsagaantsav dans le sud-ouest de la Mongolie. Les niveaux d'où il a été extrait datent du Jurassique supérieur (Tithonien), soit il y a environ  (millions d'années).

Description 
Le crâne de ce petit Crocodyliformes a une longueur de seulement .

Classification 
En 1988, son inventeur Mikhail B. Efimov, le considère comme proche du genre Nominosuchus, et il place les deux genres dans une même nouvelle famille les Shartegosuchidae, des Crocodyliformes du sous-ordre des protosuchiens. 

En 2012, les résultats d'une grande analyse phylogénétique des Crocodyliformes par Mario Bronzati et ses collègues le positionne en dehors des protosuchiens comme un Crocodyliformes basal, en groupe frère de la « forme de Fruita », un crocodyloformes du Jurassique supérieur de la formation de Morrison découvert dans le Colorado et nommé par James M. Clark Fruitachampsa callisoni. Cet auteur produit le cladogramme suivant qui indique la position des Shartegosuchidae au sein des Crocodyliformes et la composition de cette famille dans laquelle il place en 2011 les genres Nominosuchus, Fruitachampsa, Shartegosuchus et Adzhosuchus :

En 2018, Kathleen N. Dollman et ses collègues érigent un nouveau clade nommé les Shartegosuchoidea pour regrouper la famille des Shartegosuchidae, qui est ainsi validée, et inclure également les genres Zosuchus, Sichuanosuchus et Shantungosuchus.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Crocodyliformes

Genre de crocodyliformes préhistoriques (nom scientifique) 
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1988